«Tico-Tico no Fubá»  («воробей в кукурузной муке», или, буквально, «Желтогрудый воробей в кукурузной муке») — бразильская песня, написанная Zequinha de Abreu в 1917 году. Его оригинальное название было «Tico-Tico no farelo» («воробей на отрубях»), но у бразильского гитариста Americo Jacomino «Canhoto» (1889—1928) была работа с таким же названием, из-за этого было дано современное название только в 1931 году, а после Aloysio де Оливейра написал оригинальный текст на португальском.

Песня исполнялась многими ведущими певцами и певицами, например, Далида сделала настоящий эстрадный номер из этой песни в середине 1970-х. Быстрая мелодия песни хорошо узнаваема, и является постоянным объектом цитирования. Например, она использована для иллюстрации боксёрского «танца» в мультфильме Гарри Бардина «Брэк!». Тем не менее, различные исполнители переделывали оригинальную мелодию в соответствии с актуальным стилем музыки, вплоть до блюза. Текст песни переводился на разные языки, например, сёстры Эндрюс исполняют английский вариант.

Текст

Полная версия оригинальной португальской лирики Алоисио де Оливейры:

O tico tico tá, tá outra vez aqui,

o tico tico tá comendo o meu fubá.

Se o tico tico tem, tem que se alimentar,

Que vá comer umas minhocas no pomar.

O tico tico tá, tá outra vez aqui,

o tico tico tá comendo o meu fubá.

Eu sei que ele vem viver no meu quintal,

e vem com ares de canário e de pardal.

Mas por favor tira esse bicho do celeiro,

porque ele acaba comendo o fubá inteiro.

Tira esse tico de lá, de cima do meu fubá.

Tem tanta fruta que ele pode pinicar.

Eu já fiz tudo para ver se conseguia.

Botei alpiste para ver se ele comia.

Botei um gato um espantalho e um alçapão,

mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação.

Свободный перевод оригинальной лирики:

The tico tico is here, it is here again,

the tico tico is eating my cornmeal.

If that tico tico has to feed itself,

it better eat a few earthworms at the orchard.

The tico tico is here, it is here again,

the tico tico is eating my cornmeal.

I know that it comes to live in my yard,

and that it puts on airs like a sparrow and a canary.

But please take this animal off my granary,

because it will end up eating all the cornmeal

Throw that tico out of here, from the top of the cornmeal (heap),

it has so much fruit to eat from.

I have done everything to see if I could,

Threw it canary feed to see if it ate it.

Let a cat loose, and (even) set up a trap,

but it finds cornmeal to be good nutrition.

Примечания 

Песни на португальском языке